Dolge ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Dolge (1848–1922), deutsch-US-amerikanischer Klavierbauer, Unternehmer, Erfinder und Buchautor
 Hans Dolge († 1916), deutscher Fußballspieler